La cathédrale Saint-Henri de l’Église catholique.
La cathédrale luthérienne de l’Église évangélique-luthérienne de Finlande.
La cathédrale Ouspenski de l’Église orthodoxe de Finlande.

Helsinki